AEP se poate referi la:

 Armata pentru eliberarea Palestinei
 Autoritatea Electorală Permanentă